Il doppio del torneo di tennis Open Castilla y León 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Ota Fukárek e Tripp Phillips che hanno battuto in finale Jean-François Bachelot e Emilio Benfele Álvarez 6-4, 7-68.

Teste di serie 

 Ota Fukárek /  Tripp Phillips (Campioni)
 Sander Groen /  David Prinosil (quarti di finale)

 Paul Baccanello /  Anthony Ross (primo turno)
 Jean-François Bachelot /  Emilio Benfele Álvarez (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open Castilla y León 2003